Антве́рпен (, ) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти фламандских провинций. Граничит с Восточной Фландрией, Фламандским Брабантом, Лимбургом и Нидерландами. Административный центр — город Антверпен.

Основные данные 
 Площадь: 2867 км².
 Самая высокая точка: холм Берзелберг, 55 метров над уровнем моря.
 Важнейшие реки: Шельда, Рюпел, Большая Нете, Малая Нете.
 Население: 1 845 362 чел. (2010).

История 

В Средние Века этот регион принадлежал Франкскому государству и был разделен на несколько пагов. Область вокруг г. Антверпена принадлежала Pagus Renesium.

Административное деление 

Провинция делится на 3 округа (Мехелен, Антверпен и Тюрнхаут), которые, в свою очередь, состоят из 70 коммун.

Образование и исследования 
В провинции расположено несколько учебных заведений и Университет Антверпена, ряд научно-исследовательские институтов, среди которых SCK • CEN,  и .

Достопримечательности 
 Борнем — старинный замок в неоготическом стиле.
 Целлер — замок в неоготическом стиле.

Ссылки 
 Официальный сайт